

Gastronomia 
 Salsiccia di Morteau – piatto francese

Geografia 
Francia
 Morteau – comune della Borgogna-Franca Contea
 Morteau – comune soppresso del Grande Est
 Morteau – fiume